Brealey ist der Familienname folgender Personen:

Bruce Brealey (* 1959), britischer Major-General
Gil Brealey (* 1932), australische Fernseh- und Filmregisseurin, Produzentin und Schriftstellerin 
Louise Brealey (* 1979), britische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Filmproduzentin